Ладжевци (, , ) - название ряда населённых пунктов в балканских странах:

В Сербии 
 Ладжевци (Кралево) - населённый пункт в составе города Кралево.

В Республике Сербской, Босния и Герцеговина 
 Ладжевци (Чайниче) - населённый пункт в общине Чайниче.
 Ладжевци (Челинац) - населённый пункт в общине Челинац.

В Хорватии 
 Ладжевци (Скрадин) - населённый пункт в составе города Скрадин, Шибенско-Книнская жупания.

А также 
 Аэродром Ладжевци - военный аэродром у города Кралево, Сербия.